Margaretta är ett släkte av mossdjur. Margaretta ingår i familjen Margarettidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Margaretta